Cogniet ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Caroline Cogniet (1813–1892), französische Porträtistin und Ehefrau von Léon Cogniet
 Léon Cogniet (1794–1880), französischer Historien- und Porträtmaler
 Marcel Cogniet (1857–1902), französischer Landschaftsmaler
 Marie Amélie Cogniet (1798–1869), französische Genremalerin und Schwester von Léon Cogniet
 Seraphe Cogniet (1765–1799) französischer Revolutionär und Mitarbeiter Eulogius Schneiders

Siehe auch:
 Coignet